Хрищеновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хрищеновичи — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Хрищеновичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.